Ізвоареле () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Ізвоареле.
 Ізвоареле () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Ізвоареле.
 Ізвоареле () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративний центр комуни Ізвоареле.
 Ізвоареле () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Ізвоареле.
 Ізвоареле () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Тулча. Адміністративний центр комуни Ізвоареле.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Рекітень.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бозіору.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Ліпніца.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Слобозія-Конакі.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Корбіца.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Войнешть.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Адміністративний центр комуни Ісвоареле.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Плопшору.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Теліуку-Інферіор.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Груя.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Гирда-де-Сус.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Лівезіле.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Віїшоара.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Чернешть.
 Ізвоареле () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Блаж.